Дундговь (ранее Среднегобийский аймак; ) — аймак в Монголии.

Дундговь находится в центральной Монголии, приблизительно в 250 километрах южнее столицы страны — Улан-Батора. Площадь аймака составляет 74 690 км². Численность населения — 38 543 человека (на конец 2010 года). Плотность населения — 0,52 чел./км². Административный центр — город Мандалгоби. Аймак подразделяется на 15 сомонов.

География 
На севере от Дундгови находится аймак Туве, на северо-востоке — Говь-Сумбэр, на востоке — Восточно-Гобийский аймак, на юге — Умнеговь, на западе — Уверхангай. Территория аймака представляет собой холмистые степи, на западе - горные массивы высотой до 2000 метров. Климат резко континентальный, с летними температурами +32 °C/+35 °C, зимой же температура опускается до −30 °C.

Административное деление 

* Адм. центр сомона и аймака город Мандалговь ()

Экономика 
Основой экономики аймака Дундговь является животноводство, в первую очередь — заготовка шерсти. Аймак также славится в Монголии своим знаменитым кумысом (монг. айраг).

Примечания